Alice T. Schafer (1915-2009), mathématicienne américaine.
 Prix Schafer, distinction en mathématiques.
 Edward Schafer (1946-), homme politique américain ;
 Hunter Schafer (1999-), actrice, mannequin et militante pour les droits LGBT américaine ;
 Natalie Schafer (1900-1991), actrice et réalisatrice américaine ;
 R. Murray Schafer (1933-2021), compositeur canadien ;
 Sakura Schafer-Nameki, physicienne mathématicienne allemande ;
 Tim Schafer (1967-), concepteur de jeux vidéo.
Patronyme juif